Högskolereformen kan syfta på:

 Högskolereformen 1977 – en av flera reformer som förändrade den högre utbildningen i Sverige under 1900-talet
 Högskolereformen 1993 – en av flera reformer som förändrade den högre utbildningen i Sverige under 1900-talet
 Högskolereformen 2007 – en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige enlighet med Bolognaprocessen